Красная скрипка (фильм, 1974) — советско-германская музыкальная драма 1974 года, реж. Кальё Кийск.
 Красная скрипка (фильм, 1998) — кинофильм 1998 года, реж. Франсуа Жирар.